Phekda (γ UMa/γ Ursae Majoris) je jméno hvězdy v souhvězdí Velké medvědice. Phekda má zdánlivou hvězdnou velikost +2,43m a spektrální třídu A0Ve. Její vzdálenost od Slunce je 84 světelných let. Název hvězdy pochází z arabského Al Falidh, stehno medvěda.

Externí odkazy 
  SIMBAD

Hvězdy v souhvězdí Velké medvědice
Objekty v Bayerově katalogu
Objekty ve Flamsteedově katalogu
Hvězdy hlavní posloupnosti třídy A